Стучка — латышская фамилия:

Фамилия 
 Стучка, Дора Христофоровна (1870—1950) — латышская переводчица и общественный деятель.
 Стучка, Пётр Иванович (1865—1932) — один из создателей и теоретиков советского законодательства, председатель Советского правительства Латвии.

Топоним 
 Стучка — название города Айзкраукле в Латвии с 1967 по 1990 год (в честь П. И. Стучки).